Chudzice (województwo wielkopolskie) – wieś koło Środy Wielkopolskiej
 Chudzice (plemię) – Chudzicy – plemię słowiańskie